Anna Pettersson kan syfta på flera personer:

 Anna Pettersson (jurist) (1861–1929), svensk jurist
 Anna Pettersson (1969–), svensk skådespelare
 Anna Pettersson (friidrottare) (1977–), svensk häcklöpare
 Anna Pettersson (1899–1971), Dan Anderssons syster, som tillägnades dikten Till min syster